Bedlam:

 Bedlam — британський рок-гурт, що був утворений у листопаді 1972 року під назвою Beast.
 Bedlam — відеогра.